Mit dem Anglizismus Remote Control (deutsch: Fernsteuerung) wird im deutschen Sprachraum
 die Fernbedienung elektrischer Geräte über wenige Meter,
 die Funkfernsteuerung von Maschinen, technischen Geräten und Modellen über größere Distanzen,
 die Fernwartung von Computersystemen
bezeichnet.